Беналуп-Касас-Вьехас () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кадис, в составе автономного сообщества Андалусия.Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Ханда. Занимает площадь 58 км². Население — 7183 человека (на 2010 год). Расстояние — 65 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Benalup-Casas Viejas
 Los Guardias Civiles de Casas Viejas
 Benalup-Casas Viejas

Муниципалитеты Кадиса